Неу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Неу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш